Stay Overnight
 
  émission radiophonique aust
 Overnight Sensation
 
  film canadien de  sorti en 1986.
  film documentaire américain de  et Mark Brian Smith sorti en 2003
 Overnight, film hongrois de Ferenc Török sorti en 2007.
 Overnight, film américain de Valerie Breiman sorti en 2012.